Аранда-де-Монкайо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аранда. Занимает площадь 91,20 км². Население — 214 человек (на 2010 год). Расстояние — 110 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы